Allokering kan henvise til flere sammenhænge  omkring tildeling, fordeling eller flytning  fx varer eller ressourcer:

 Computere
 Forsinket allokering
 Block allocation map
 FAT
 IP-adresse-allokering
 Hukommelsesallokering
 No-write allocation (cache)
 Registerallokering
 Økonomi
 Økonomisk system
 Asset allocation
 Allokering af ressourcer
 Markedsallokeringsplan
 Strategisk planlægning: ressourceallokering
 Telekommunikation
 Call-sign allocation plan
 Frekvensallokering
 Typeallokeringskode